CAPEC peut désigner :
Common Attack Pattern Enumeration and Classification,  (En français: énumération et classification des motifs d'attaque communs). 
Certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite (CAPEC) des véhicules terrestres à moteur.
Cercle des Amis de la Prépa d'Effeil Cachan Ancienne association d'anciens élèves de la prépa de Cachan